Алекса́ндр Алекса́ндрович Мака́ренко:
 Макаренко, Александр Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Макаренко, Александр Александрович (род. 1990) — белорусский тяжелоатлет.